Ana Joković – ex cestista serba
 Dušan Joković – calciatore serbo, difensore
 Maro Joković – pallanuotista croato, attaccante
 Mirjana Joković – attrice serba
 Sandra Joković – politica serba